Alpina kan syfta på:

 Alpina (djur) – ett släkte av fjärilar
 Alpina (skotillverkare) – ett företag i Slovenien
 Alpina (biltillverkare) – ett tyskt företag som specialtillverkar bilar baserade på BMW-modeller
 Alpina Dome – ett berg i provinsen British Columbia

Se även
 Alpine – ett tidigare franskt sportbilsmärke